Дуброво — село в Оханском городском округе Пермского края России.

Географическое положение 
Село расположено в западной части Оханского городского округа на расстоянии примерно 22 километров по прямой на запад от города Оханск на дороге Оханск-Большая Соснова.

История 
Известно с 1614 года. Изначально называлось починком «Под Чудским городищем». В 1629 году упоминалось уже как деревня Дальняя Дуброва. Первая деревянная Георгиевская церковь появилась здесь в конце XVII -начале XVIII века. Долгие годы в советский период истории здесь существовал колхоз «Ленинский путь». С 2006 по 2018 год являлось центром Дубровского сельского поселения Оханского района. После упразднения обоих муниципальных образований стало рядовым населённым пунктом Оханского городского округа.

Климат 
Климат умеренно континентальный. Наиболее тёплым месяцем является июль, средняя максимальная температура которого 24,8 °C, а самым холодным январь со среднемесячной температурой — −17,3 °C. Среднегодовая температура 2,1 °C.

Население 
Постоянное население составляло 1008 человек (95 % русские) в 2002 году, 1075 человек в 2010 году.

Инфраструктура 
В селе имеется школа, дом культуры, 7 магазинов и Дубровский психо-неврологический интернат. Георгиевская церковь находится в руинированном виде.

Примечания 

Населённые пункты Оханского района